Блейк, Блэйк () — распространённая английская фамилия или имя, образованные от слов  — «чёрный»;  — «бледный».

Носители фамилии 
 Блейк, Аманда (1929—1989) — американская актриса чёрно-белого кино.
 Блейк, Андре (род. 1990) — ямайский футболист, вратарь «Филадельфия Юнион» и сборной Ямайки.
 Блейк, Артур (1872—1944) — американский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1896 года.
 Блэйк, Блайнд (1893—1933) — американский блюзмен.
 Блейк, Гордон (1910—1997) — американский военный, директор Агентства национальной безопасности в 1962—1965 годах.
 Блейк, Джеймс (род. 1979) — американский теннисист.
 Блейк, Джеймс (музыкант) (род. 1989) — английский музыкант.
 Блейк, Джейсон (род. 1973) — американский хоккеист.
 Блейк, Джейсон — популяризатор ранее известного узла в арбористике, но названного его именем «Узел Блейка» (Blake's Hitch).
 Блейк, Дженнифер — писательница в жанре дамского романа.
 Блейк, Джордж (1922—2020) — британский разведчик, советский агент.
 Блейк, Джозеф (1814—1888) — американский ботаник.
 Блейк, Джозеф Генри (1859—1951) — один из сильнейших английских шахматистов 1890-х годов; шахматный журналист.
 Блейк, Йохан (род. 1989) — ямайский легкоатлет, чемпион мира 2011 года.
 Блейк, Майкл (1945—2015) — американский писатель и сценарист.
 Блейк, Мэдж (1899—1969) — американская актриса кино и телевидения.
 Блейк, Мэтью Роберт (1876—1937) — канадский политик.
 Блейк, Николас — псевдоним, которым Сесил Дэй-Льюис подписывал свои детективные романы.
 Блейк, Патрисия (1925—2010) — американская писательница.
 
 
 Блейк, Роквелл (род. 1951) — американский оперный певец (тенор).
 Блейк, Рэйчел (род. 1971) — австралийская актриса.
 Блейк, Сидни Фей (1892—1959) — американский ботаник.
 Блейк, Стив (род. 1980) — американский баскетболист.
 Блейк, Стэнли Тэтчер (1910—1973) — австралийский ботаник.
 Блейк, Тим (род. 1952) — британский клавишник, вокалист и композитор.
 Блейк, Уильям (1757—1827) — английский поэт и художник, гравёр.
 Блейк, Хоакин (1759—1827) — испанский военачальник эпохи Наполеоновских войн.
 Блейк, Чарлз (1880—1961) — канадский шахматист.
 Блейк, Эммет Рейд (1908—1997) — американский орнитолог.
 Блейк, Эндрю (род. 1947) — режиссёр порнофильмов.
 Блейк, Юби — композитор в жанре джаза и регтайма.

Двойные фамилии
 Эбанкс-Блейк, Силвен (род. 1986) — английский футболист.

Другое 
 
 Blake — британская вокальная группа.
 BLAKE — хеш-функция.
 Узел Блейка ( — Блейка штык).

См. также 
 Блэк

Примечания